

Cinema 
 London Town – film del 1946 diretto da Wesley Ruggles
 London Town – film del 2016 diretto da Derrick Borte

Musica 
 London Town – album dei Wings del 1978
 London Town – singolo dei Wings del 1978
 London Town – singolo dei Bucks Fizz del 1983
 London Town – singolo di Raf del 1983
 London Town – album di Kano del 2007
 London Town – singolo di Branco e Gilli del 2019